Sitno (Ermland-Mazurië), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Olsztyński
 Sitno (powiat Bydgoski), een dorp in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Bydgoski
 Sitno (powiat Golubsko-Dobrzyński), een dorp in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Golubsko-Dobrzyński
 Sitno (powiat Sępoleński), een dorp in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Golubsko-Sępoleński
 Sitno (powiat Wąbrzeski), een dorp in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Golubsko-Wąbrzeski
 Sitno (powiat Bialski), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Bialski
 Sitno (powiat Radzyński), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Radzyński
 Sitno (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Zamojski
 Sitno (powiat Zamojski), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Zamojski
 Sitno (Mazovië), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Wyszkowski
 Sitno (Neder-Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Lubiński
 Sitno (Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Kartuski
 Sitno (powiat Gryfiński), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Gryfiński
 Sitno (gemeente Barlinek), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Myśliborski, in de gemeente Barlinek
 Sitno (gemeente Myślibórz), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Myśliborski, in de gemeente Myślibórz
 Sitno (powiat Szczecinecki), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Szczecinecki